Mballow ist der Familienname folgender Personen:

 Ebrima Mballow (Ebrima M. Mballow; † 2023), gambischer Bankier, Politiker und Diplomat
 Gibbi Mballow, gambischer Politiker (NPP) 
 Yerro M. C. Mballow, gambischer Politiker (APRC)